Dans le monde du manga Fullmetal Alchemist, Ishval est une ethnie de l'est, considérant l'alchimie comme mauvaise, opposée à leur dieu : Ishvala. 

En raison de cette différence, un conflit explose et le peuple d'Ishval est entrainé dans une guerre civile extrêmement meurtrière dans les deux camps. Pour mettre fin au conflit, les hauts militaires ordonnent d'utiliser la pierre rouge (une forme imparfaite de la pierre philosophale créée par les recherches de l'armée) pour annihiler Ishval.

Plus tard, il est souligné que bien avant qu'un interdit ne frappe son usage par les Ishvals, l'Alchimie existait bel et bien dans les usages de cette ethnie, sous le nom de Grande Œuvre, une forme d'alchimie basée sur des cercles de transmutation extrêmement évolués (dont le tatouage sur le bras de Scar est le plus bel exemple, étant donné qu'il s'agit du cercle de transmutation concernant la création de la pierre philosophale).

Fullmetal Alchemist